Шашкино — название населённых пунктов в России:
 Шашкино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Шашкино — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области, упразднён в 2009 году.